Termenul „Este” se poate referi la:

 Este familie nobliară italiană din timpul Renașterii
 Este (Veneția) oraș din provincia Padua, Italia
 Râul Este un afluuent al Elbei din Niedersachsen și Hamburg
 forma de persoana a III-a feminin și masculin pentru verbul a fi.